Сергей Александрович Чугунов:
 Чугунов, Сергей Александрович (1901—1942) — советский художник.
 Чугунов, Сергей Александрович (1923—2013) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1966).